Эми Макдональд (род. , Бишопбриггс, Ист-Данбартоншир, Шотландия) — шотландская поэтесса и исполнительница.

Начала писать музыку и тексты в подростковом возрасте. Первой её песней была The Wall, вдохновением к которой послужил постер, висящий над кроватью сестры Эми. Её первый сингл, «Poison Prince», вышел 7 мая 2007. Дебютный альбом, This Is The Life, был выпущен 30 июня 2007 и разошёлся тиражом в 2,5 миллиона экземпляров. Второй альбом под названием A Curious Thing был выпущен 8 марта 2010 года.

Музыкальную карьеру Эми начала в 15 лет, выступая с Travis, Питом Доэрти и The Libertines. После нескольких выступлений в Европе Макдональд приняла участие в 5-м песенном фестивале летом 2008 года, а затем в таких музыкальных фестивалях, как Glastonbury, Hyde Park Calling, T in the Park и the V Festival.

7 января 2013 она исполнила композицию «Slow It Down» на церемонии вручения «Золотого Мяча» в Цюрихе.

В 2013 г. Эми была приглашенной звездой Top Gear UK, сезон 19, эпизод № 3.

Несколько раз исполняла гимн Шотландии на матчах футбольной сборной.

Юность 
Макдональд училась в средней школе Бишопбриггса, по её словам, неплохо. Особенно она любила географию. Она музыкант-самоучка, стала играть на гитаре своего отца, после того как на фестивале T in the Park в 2000 году она услышала песню Travis «Turn» и захотела играть сама. 
В 15 лет она начала играть в барах и кофейнях в окрестностях Глазго , в том числе в подвалах Брансуик на улице Сошихолл.

Победив в школьном вокальном конкурсе, вдохновленная успехом Эми отправила свои демозаписи продюсеру Питу Уилкинсону. Вместе они подписали контракт на 5 альбомов с лейблом Vertigo.

Личная жизнь 
В 2008 году Макдональд обручилась с футболистом Стивом Ловеллом. Своему жениху Эми посвятила много песен: Your Time Will Come, My Only One, Slow It Down, Life In A Beautiful Light и другие, но, после более чем 3-летней помолвки, осенью 2012 пара объявила о разрыве. В январе 2016 года Макдональд объявила, что она помолвлена ​​с бывшим игроком Абердина, Рейнджерс, Сент-Джонстон и нынешним футболистом клуба Росс Каунти . Она вышла за него замуж в 2018 году.

У Эми есть сестра, Кэтрин.

Её бабушка скончалась от болезни Альцгеймера. Ей Эми посвятила песню Left That Body Long Ago.

Дискография

Студийные альбомы 
 : This Is the Life
 : A Curious Thing
 : Life in a Beautiful Light
 : Under Stars
 : The Human Demands

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Исполнители Vertigo Records
Музыканты софт-рока
Фолк-вокалисты Великобритании
Лауреаты премии Echo Pop